353 км, 353-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 353 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Свердловская область). Код 770211
 353 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Сахалинская железная дорога (Сахалинская область). Код 996436
 353 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Смоленское направление Московской железной дороги (Смоленская область). Код 684270